Montemale di Cuneo – comune italiano della provincia di Cuneo
 Montemale (o anche Montemalo, poi ridenominato Sant'Arcangelo) – antico comune dell'ex-provincia di Principato Ultra, nell'allora regno delle Due Sicilie